Seznam guvernerjev Delawara.

|-bgcolor=#cccccc
| bgcolor=#cccccc | # 
| bgcolor=#cccccc | Ime
| bgcolor=#cccccc | Začetek mandata
| bgcolor=#cccccc | Konec mandata
| bgcolor=#cccccc | Stranka 
| bgcolor=#cccccc | Bivališče 
| bgcolor=#cccccc | Okrožje 
| bgcolor=#cccccc | Poklic 
|-
| bgcolor=#FFFFFF | 1
| bgcolor=#FFFFFF | John McKinly
| bgcolor=#FFFFFF | 12. februar 1777
| bgcolor=#FFFFFF | 22. september 1777
| bgcolor=#FFFFFF | 
| bgcolor=#FFFFFF | Wilmington
| bgcolor=#FFFFFF | New Castle
| bgcolor=#FFFFFF | Zdravnik
|-
| bgcolor=#FFFFFF | 2
| bgcolor=#FFFFFF | Thomas McKean 
| bgcolor=#FFFFFF | 22. september 1777
| bgcolor=#FFFFFF | 20. oktober 1777
| bgcolor=#FFFFFF | 
| bgcolor=#FFFFFF | New Castle
| bgcolor=#FFFFFF | New Castle
| bgcolor=#FFFFFF | Odvetnik
|-
| bgcolor=#FFFFFF | 3
| bgcolor=#FFFFFF | George Read 
| bgcolor=#FFFFFF | 20. oktober 1777
| bgcolor=#FFFFFF | 31. marec 1778
| bgcolor=#FFFFFF | 
| bgcolor=#FFFFFF | New Castle
| bgcolor=#FFFFFF | New Castle
| bgcolor=#FFFFFF | Odvetnik
|-
| bgcolor=#FFFFFF | 4
| bgcolor=#FFFFFF | Caesar Rodney 
| bgcolor=#FFFFFF | 31. marec 1778
| bgcolor=#FFFFFF | 6. november 1781
| bgcolor=#FFFFFF | 
| bgcolor=#FFFFFF | Dover
| bgcolor=#FFFFFF | Kent
| bgcolor=#FFFFFF | Odvetnik
|-
| bgcolor=#FFFFFF | 5
| bgcolor=#FFFFFF | John Dickinson
| bgcolor=#FFFFFF | 13. november 1781
| bgcolor=#FFFFFF | 4. november 1782
| bgcolor=#FFFFFF | 
| bgcolor=#FFFFFF | Wilmington
| bgcolor=#FFFFFF | New Castle
| bgcolor=#FFFFFF | Odvetnik
|-
| bgcolor=#FFFFFF | 6
| bgcolor=#FFFFFF | John Cook 
| bgcolor=#FFFFFF | 4. november 1782
| bgcolor=#FFFFFF | 1. februar 1783
| bgcolor=#FFFFFF | 
| bgcolor=#FFFFFF | Smyrna
| bgcolor=#FFFFFF | Kent
| bgcolor=#FFFFFF | Kmet
|-
| bgcolor=#FFFFFF | 7
| bgcolor=#FFFFFF | Nicholas Van Dyke 
| bgcolor=#FFFFFF | 1. februar 1783
| bgcolor=#FFFFFF | 27. oktober 1786
| bgcolor=#FFFFFF | 
| bgcolor=#FFFFFF | New Castle
| bgcolor=#FFFFFF | New Castle
| bgcolor=#FFFFFF | Odvetnik
|-
| bgcolor=#FFFFFF | 8
| bgcolor=#FFFFFF | Thomas Collins 
| bgcolor=#FFFFFF | 28. oktober 1786
| bgcolor=#FFFFFF | 29. marec 1789
| bgcolor=#FFFFFF | 
| bgcolor=#FFFFFF | Smyrna
| bgcolor=#FFFFFF | Kent
| bgcolor=#FFFFFF | Odvetnik
|-
| bgcolor=#FFFFFF | 9
| bgcolor=#FFFFFF | Jehu Davis 
| bgcolor=#FFFFFF | 29. marec 1789
| bgcolor=#FFFFFF | 2. junij 1789
| bgcolor=#FFFFFF | 
| bgcolor=#FFFFFF | Milford
| bgcolor=#FFFFFF | Kent
| bgcolor=#FFFFFF | Kmet
|-
| bgcolor=#FFFFFF | 10
| bgcolor=#FFFFFF | Joshua Clayton 
| bgcolor=#FFFFFF | 2. junij 1789
| bgcolor=#FFFFFF | 15. januar 1793
| bgcolor=#FFFFFF | 
| bgcolor=#FFFFFF | Pencader Hundred
| bgcolor=#FFFFFF | New Castle
| bgcolor=#FFFFFF | Zdravnik

Guvernerji v skladu z ustavo Delawara iz leta 1792

|-bgcolor=#cccccc
| bgcolor=#cccccc | # 
| bgcolor=#cccccc | Ime
| bgcolor=#cccccc | Začetek mandata
| bgcolor=#cccccc | Konec mandata
| bgcolor=#cccccc | Stranka 
| bgcolor=#cccccc | Bivališče 
| bgcolor=#cccccc | Okrožje 
| bgcolor=#cccccc | Poklic 
|-
| bgcolor=#E6E6AA | 1
| bgcolor=#E6E6AA | Joshua Clayton 
| bgcolor=#E6E6AA | 15. januar 1793
| bgcolor=#E6E6AA | 19. januar 1796
| bgcolor=#E6E6AA | Federalist
| bgcolor=#E6E6AA | Pencader Hundred
| bgcolor=#E6E6AA | New Castle
| bgcolor=#E6E6AA | Zdravnik
|-
| bgcolor=#E6E6AA | 2
| bgcolor=#E6E6AA | Gunning Bedford starejši 
| bgcolor=#E6E6AA | 19. januar 1796
| bgcolor=#E6E6AA | 28. september 1797
| bgcolor=#E6E6AA | Federalist
| bgcolor=#E6E6AA | New Castle
| bgcolor=#E6E6AA | New Castle
| bgcolor=#E6E6AA | Odvetnik
|-
| bgcolor=#E6E6AA | 3
| bgcolor=#E6E6AA | Daniel Rogers 
| bgcolor=#E6E6AA | 28. september 1797
| bgcolor=#E6E6AA | 15. januar 1799
| bgcolor=#E6E6AA | Federalist
| bgcolor=#E6E6AA | Milford
| bgcolor=#E6E6AA | Sussex
| bgcolor=#E6E6AA | Mlinar
|-
| bgcolor=#E6E6AA  | 4
| bgcolor=#E6E6AA  | Richard Bassett 
| bgcolor=#E6E6AA  | 15. januar 1799
| bgcolor=#E6E6AA  | 20. februar 1801
| bgcolor=#E6E6AA  | Federalist
| bgcolor=#E6E6AA  | Pencader Hundred
| bgcolor=#E6E6AA  | New Castle
| bgcolor=#E6E6AA  | Odvetnik
|-
| bgcolor=#E6E6AA | 5
| bgcolor=#E6E6AA | James Sykes mlajši
| bgcolor=#E6E6AA | 4. marec 1801
| bgcolor=#E6E6AA | 19. januar 1802
| bgcolor=#E6E6AA | Federalist
| bgcolor=#E6E6AA | Dover
| bgcolor=#E6E6AA | Kent
| bgcolor=#E6E6AA | Zdravnik
|-
| bgcolor=#B3FFB3 | 6
| bgcolor=#B3FFB3 | David Hall 
| bgcolor=#B3FFB3 | 19. januar 1802
| bgcolor=#B3FFB3 | 15. januar 1805
| bgcolor=#B3FFB3 | Demokrat-Republikanec
| bgcolor=#B3FFB3 | Lewes
| bgcolor=#B3FFB3 | Sussex
| bgcolor=#B3FFB3 | Odvetnik
|-
| bgcolor=#E6E6AA | 7
| bgcolor=#E6E6AA | Nathaniel Mitchell 
| bgcolor=#E6E6AA | 15. januar 1805
| bgcolor=#E6E6AA | 19. januar 1808
| bgcolor=#E6E6AA | Federalist
| bgcolor=#E6E6AA | Laurel
| bgcolor=#E6E6AA | Sussex
| bgcolor=#E6E6AA | Odvetnik
|-
| bgcolor=#E6E6AA | 8
| bgcolor=#E6E6AA | George Truitt 
| bgcolor=#E6E6AA | 19. januar 1808
| bgcolor=#E6E6AA | 15. januar 1811
| bgcolor=#E6E6AA | Federalist
| bgcolor=#E6E6AA | Felton
| bgcolor=#E6E6AA | Kent
| bgcolor=#E6E6AA | Kmet
|-
| bgcolor=#B3FFB3 | 9
| bgcolor=#B3FFB3 | Joseph Haslet
| bgcolor=#B3FFB3 | 15. januar 1811
| bgcolor=#B3FFB3 | 18. januar 1814
| bgcolor=#B3FFB3 | Demokrat-Republikanec
| bgcolor=#B3FFB3 | Milford
| bgcolor=#B3FFB3 | Sussex
| bgcolor=#B3FFB3 | Kmet
|-
| bgcolor=#E6E6AA | 10
| bgcolor=#E6E6AA | Daniel Rodney 
| bgcolor=#E6E6AA | 18. januar 1814
| bgcolor=#E6E6AA | 21. januar 1817
| bgcolor=#E6E6AA | Federalist
| bgcolor=#E6E6AA | Lewes
| bgcolor=#E6E6AA | Sussex
| bgcolor=#E6E6AA | Trgovec
|-
| bgcolor=#E6E6AA | 11
| bgcolor=#E6E6AA | John Clark 
| bgcolor=#E6E6AA | 21. januar 1817
| bgcolor=#E6E6AA | 15. januar 1820
| bgcolor=#E6E6AA | Federalist
| bgcolor=#E6E6AA | Smyrna
| bgcolor=#E6E6AA | New Castle
| bgcolor=#E6E6AA | Kmet
|-
| bgcolor=#E6E6AA | 12
| bgcolor=#E6E6AA | Jacob Stout 
| bgcolor=#E6E6AA | 18. januar 1820
| bgcolor=#E6E6AA | 16. januar 1821
| bgcolor=#E6E6AA | Federalist
| bgcolor=#E6E6AA | Smyrna
| bgcolor=#E6E6AA | Kent
| bgcolor=#E6E6AA | Kmet
|-
| bgcolor=#B3FFB3 | 13
| bgcolor=#B3FFB3 | John Collins 
| bgcolor=#B3FFB3 | 16. januar 1821
| bgcolor=#B3FFB3 | 16. april 1822
| bgcolor=#B3FFB3 | Demokrat-Republikanec
| bgcolor=#B3FFB3 | Laurel
| bgcolor=#B3FFB3 | Sussex
| bgcolor=#B3FFB3 | Mlinar
|-
| bgcolor=#E6E6AA | 14
| bgcolor=#E6E6AA | Caleb Rodney 
| bgcolor=#E6E6AA | 23. april 1822
| bgcolor=#E6E6AA | 21. januar 1823
| bgcolor=#E6E6AA | Federalist
| bgcolor=#E6E6AA | Lewes
| bgcolor=#E6E6AA | Sussex
| bgcolor=#E6E6AA | Trgovec
|-
| bgcolor=#B3FFB3 | 15
| bgcolor=#B3FFB3 | Joseph Haslet 
| bgcolor=#B3FFB3 | 21. januar 1823
| bgcolor=#B3FFB3 | 20. junij 1823
| bgcolor=#B3FFB3 | Demokrat-Republikanec
| bgcolor=#B3FFB3 | Milford
| bgcolor=#B3FFB3 | Sussex
| bgcolor=#B3FFB3 | Kmet
|-
| bgcolor=#B3FFB3  | 16
| bgcolor=#B3FFB3  | Charles Thomas 
| bgcolor=#B3FFB3  | 24. junij 1823
| bgcolor=#B3FFB3  | 20. januar 1824
| bgcolor=#B3FFB3  | Demokrat-Republikanec
| bgcolor=#B3FFB3  | New Castle
| bgcolor=#B3FFB3  | New Castle
| bgcolor=#B3FFB3  | Odvetnik
|-
| bgcolor=#E6E6AA | 17
| bgcolor=#E6E6AA | Samuel Paynter 
| bgcolor=#E6E6AA | 20. januar 1824
| bgcolor=#E6E6AA | 16. januar 1827
| bgcolor=#E6E6AA | Federalist
| bgcolor=#E6E6AA | Lewes
| bgcolor=#E6E6AA | Sussex
| bgcolor=#E6E6AA | Trgovec
|-
| bgcolor=#E6E6AA | 18
| bgcolor=#E6E6AA | Charles Polk mlajši 
| bgcolor=#E6E6AA | 16. januar 1827
| bgcolor=#E6E6AA | 19. januar 1830
| bgcolor=#E6E6AA | Federalist
| bgcolor=#E6E6AA | Thompsonville
| bgcolor=#E6E6AA | Kent
| bgcolor=#E6E6AA | Kmet
|-
| bgcolor=#F3D161 | 19
| bgcolor=#F3D161 | David Hazzard 
| bgcolor=#F3D161 | 19. januar 1830
| bgcolor=#F3D161 | 15. januar 1833
| bgcolor=#F3D161 | Narodni republikanec
| bgcolor=#F3D161 | Milton
| bgcolor=#F3D161 | Sussex
| bgcolor=#F3D161 | Trgovec

Guvernerji v skladu z ustavo Delawara iz leta 1831

|-bgcolor=#cccccc
| bgcolor=#cccccc | # 
| bgcolor=#cccccc | Ime
| bgcolor=#cccccc | Začetek mandata
| bgcolor=#cccccc | Konec mandata
| bgcolor=#cccccc | Stranka 
| bgcolor=#cccccc | Bivališče 
| bgcolor=#cccccc | Okrožje 
| bgcolor=#cccccc | Poklic 
|-
| bgcolor=#B3D9FF  | 1
| bgcolor=#B3D9FF  | Caleb P. Bennett 
| bgcolor=#B3D9FF  | 15. januar 1833
| bgcolor=#B3D9FF  | 11. julij 1836
| bgcolor=#B3D9FF  | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF  | Wilmington
| bgcolor=#B3D9FF  | New Castle
| bgcolor=#B3D9FF  | Vojak
|-
| bgcolor=#FFFF99  | 2
| bgcolor=#FFFF99  | Charles Polk mlajši 
| bgcolor=#FFFF99  | 11. julij 1836
| bgcolor=#FFFF99  | 17. januar 1837
| bgcolor=#FFFF99  | Whig
| bgcolor=#FFFF99  | Thompsonville
| bgcolor=#FFFF99  | Kent
| bgcolor=#FFFF99  | Kmet
|-
| bgcolor=#FFFF99  | 3
| bgcolor=#FFFF99  | Cornelius P. Comegys 
| bgcolor=#FFFF99  | 17. januar 1837
| bgcolor=#FFFF99  | 19. januar 1841
| bgcolor=#FFFF99  | Whig
| bgcolor=#FFFF99  | Little Creek
| bgcolor=#FFFF99  | Kent
| bgcolor=#FFFF99  | Kmet
|-
| bgcolor=#FFFF99  | 4
| bgcolor=#FFFF99  | William B. Cooper 
| bgcolor=#FFFF99  | 19. januar 1841
| bgcolor=#FFFF99  | 21. januar 1845
| bgcolor=#FFFF99  | Whig
| bgcolor=#FFFF99  | Laurel
| bgcolor=#FFFF99  | Sussex
| bgcolor=#FFFF99  | Kmet
|-
| bgcolor=#FFFF99  | 5
| bgcolor=#FFFF99  | Thomas Stockton 
| bgcolor=#FFFF99  | 21. januar 1845
| bgcolor=#FFFF99  | 2, marec 1846
| bgcolor=#FFFF99  | Whig
| bgcolor=#FFFF99  | New Castle
| bgcolor=#FFFF99  | New Castle
| bgcolor=#FFFF99  | Vojak
|-
| bgcolor=#FFFF99  | 6
| bgcolor=#FFFF99  | Joseph Maull 
| bgcolor=#FFFF99  | 2, marec 1846
| bgcolor=#FFFF99  | 3. maj 1846
| bgcolor=#FFFF99  | Whig
| bgcolor=#FFFF99  | Lewes
| bgcolor=#FFFF99  | Sussex
| bgcolor=#FFFF99  | Zdravnik
|-
| bgcolor=#FFFF99  | 7
| bgcolor=#FFFF99  | William Temple 
| bgcolor=#FFFF99  | 6. maj 1846
| bgcolor=#FFFF99  | 19. januar 1847
| bgcolor=#FFFF99  | Whig
| bgcolor=#FFFF99  | Smyrna
| bgcolor=#FFFF99  | Kent
| bgcolor=#FFFF99  | Trgovec
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 8
| bgcolor=#B3D9FF | William Tharp
| bgcolor=#B3D9FF | 19. januar 1847
| bgcolor=#B3D9FF | 21. januar 1851
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Milford
| bgcolor=#B3D9FF | Kent
| bgcolor=#B3D9FF | Kmet
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 9
| bgcolor=#B3D9FF | William H. H. Ross
| bgcolor=#B3D9FF | 21. januar 1851
| bgcolor=#B3D9FF | 14. januar 1855
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Seaford
| bgcolor=#B3D9FF | Sussex
| bgcolor=#B3D9FF | Kmet
|-
| bgcolor=#F3D161| 10
| bgcolor=#F3D161| Peter F. Causey 
| bgcolor=#F3D161| 14. januar 1855
| bgcolor=#F3D161| 18. januar 1859
| bgcolor=#F3D161| Američan
| bgcolor=#F3D161| Milford
| bgcolor=#F3D161| Sussex
| bgcolor=#F3D161| Trgovec
|-
| bgcolor=#B3D9FF  | 11
| bgcolor=#B3D9FF  | William Burton 
| bgcolor=#B3D9FF  | 18. januar 1859
| bgcolor=#B3D9FF  | 20. januar 1863
| bgcolor=#B3D9FF  | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF  | Milford
| bgcolor=#B3D9FF  | Sussex
| bgcolor=#B3D9FF  | Zdravnik
|-
| bgcolor=#FFB3B3  | 12
| bgcolor=#FFB3B3  | William Cannon 
| bgcolor=#FFB3B3  | 20. januar 1863
| bgcolor=#FFB3B3  | 1. marec 1865
| bgcolor=#FFB3B3  | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3  | Bridgeville
| bgcolor=#FFB3B3  | Sussex
| bgcolor=#FFB3B3  | Kmet
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 13
| bgcolor=#B3D9FF | Gove Saulsbury 
| bgcolor=#B3D9FF | 1. marec 1865
| bgcolor=#B3D9FF | 17. januar 1871
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Dover
| bgcolor=#B3D9FF | Kent
| bgcolor=#B3D9FF | Zdravnik
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 14
| bgcolor=#B3D9FF | James Ponder
| bgcolor=#B3D9FF | 17. januar 1871
| bgcolor=#B3D9FF | 19. januar 1875
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Milton
| bgcolor=#B3D9FF | Sussex
| bgcolor=#B3D9FF | Trgovec
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 15
| bgcolor=#B3D9FF | John P. Cochran
| bgcolor=#B3D9FF | 19. januar 1875
| bgcolor=#B3D9FF | 21. januar 1879
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Middletown
| bgcolor=#B3D9FF | New Castle
| bgcolor=#B3D9FF | Kmet
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 16
| bgcolor=#B3D9FF | John W. Hall
| bgcolor=#B3D9FF | 21. januar 1879
| bgcolor=#B3D9FF | 16. januar 1883
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Frederica
| bgcolor=#B3D9FF | Kent
| bgcolor=#B3D9FF | Trgovec
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 17
| bgcolor=#B3D9FF | Charles C. Stockley
| bgcolor=#B3D9FF | 16. januar 1883
| bgcolor=#B3D9FF | 18. januar 1887
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Georgetown
| bgcolor=#B3D9FF | Sussex
| bgcolor=#B3D9FF | Kmet
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 18
| bgcolor=#B3D9FF | Benjamin T. Biggs
| bgcolor=#B3D9FF | 18. januar 1887
| bgcolor=#B3D9FF | 20. januar 1891
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Middletown
| bgcolor=#B3D9FF | New Castle
| bgcolor=#B3D9FF | Kmet
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 19
| bgcolor=#B3D9FF | Robert J. Reynolds
| bgcolor=#B3D9FF | 20. januar 1891
| bgcolor=#B3D9FF | 15. januar 1895
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Petersburg
| bgcolor=#B3D9FF | Kent
| bgcolor=#B3D9FF | Kmet
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 20
| bgcolor=#FFB3B3 | Joshua H. Marvil
| bgcolor=#FFB3B3 | 15. januar 1895
| bgcolor=#FFB3B3 | 8. april 1895
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Laurel
| bgcolor=#FFB3B3 | Sussex
| bgcolor=#FFB3B3 | Kmet
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 21
| bgcolor=#B3D9FF | William T. Watson
| bgcolor=#B3D9FF | 8. april 1895
| bgcolor=#B3D9FF | 19. januar 1897
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Milford
| bgcolor=#B3D9FF | Kent
| bgcolor=#B3D9FF | Bančnik
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 22
| bgcolor=#B3D9FF | Ebe W. Tunnell
| bgcolor=#B3D9FF | 19. januar 1897
| bgcolor=#B3D9FF | 15. januar 1901
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Lewes
| bgcolor=#B3D9FF | Sussex
| bgcolor=#B3D9FF | Trgovec

Guvernerji v skladu z ustavo Delawara iz leta 1897

|-bgcolor=#cccccc
| bgcolor=#cccccc | # 
| bgcolor=#cccccc | Ime
| bgcolor=#cccccc | Začetek mandata
| bgcolor=#cccccc | Konec mandata
| bgcolor=#cccccc | Stranka 
| bgcolor=#cccccc | Bivališče 
| bgcolor=#cccccc | Okrožje 
| bgcolor=#cccccc | Poklic 
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 1
| bgcolor=#FFB3B3 | John Hunn
| bgcolor=#FFB3B3 | 15. januar 1901
| bgcolor=#FFB3B3 | 17. januar 1905
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Camden
| bgcolor=#FFB3B3 | Kent
| bgcolor=#FFB3B3 | Trgovec
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 2
| bgcolor=#FFB3B3 | Preston Lea
| bgcolor=#FFB3B3 | 17. januar 1905
| bgcolor=#FFB3B3 | 19. januar 1909
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | New Castle
| bgcolor=#FFB3B3 | New Castle
| bgcolor=#FFB3B3 | Mlinar
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 3
| bgcolor=#FFB3B3 | Simeon S. Pennewill
| bgcolor=#FFB3B3 | 19. januar 1909
| bgcolor=#FFB3B3 | 21. januar 1913
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Dover
| bgcolor=#FFB3B3 | Sussex
| bgcolor=#FFB3B3 | Kmet
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 4
| bgcolor=#FFB3B3 | Charles R. Miller
| bgcolor=#FFB3B3 | 21. januar 1913
| bgcolor=#FFB3B3 | 16. januar 1917
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Wilmington
| bgcolor=#FFB3B3 | New Castle
| bgcolor=#FFB3B3 | Odvetnik
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 5
| bgcolor=#FFB3B3 | John G. Townsend mlajši
| bgcolor=#FFB3B3 | 16. januar 1917
| bgcolor=#FFB3B3 | 18. januar 1921
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Shelbyville
| bgcolor=#FFB3B3 | Sussex
| bgcolor=#FFB3B3 | Kmet
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 6
| bgcolor=#FFB3B3 | William D. Denney
| bgcolor=#FFB3B3 | 18. januar 1921
| bgcolor=#FFB3B3 | 20. januar 1925
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Dover
| bgcolor=#FFB3B3 | Kent
| bgcolor=#FFB3B3 | Poslovnež
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 7
| bgcolor=#FFB3B3 | Robert P. Robinson
| bgcolor=#FFB3B3 | 20. januar 1925
| bgcolor=#FFB3B3 | 15. januar 1929
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Wilmington
| bgcolor=#FFB3B3 | New Castle
| bgcolor=#FFB3B3 | Bančnik
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 8
| bgcolor=#FFB3B3 | C. Douglass Buck
| bgcolor=#FFB3B3 | 15. januar 1929
| bgcolor=#FFB3B3 | 19. januar 1937
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | New Castle
| bgcolor=#FFB3B3 | New Castle
| bgcolor=#FFB3B3 | Inženir
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 9
| bgcolor=#B3D9FF | Richard C. McMullen
| bgcolor=#B3D9FF | 19. januar 1937
| bgcolor=#B3D9FF | 21. januar 1941
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Wilmington
| bgcolor=#B3D9FF | New Castle
| bgcolor=#B3D9FF | Direktor
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 10
| bgcolor=#FFB3B3 | Walter W. Bacon
| bgcolor=#FFB3B3 | 21. januar 1941
| bgcolor=#FFB3B3 | 18. januar 1949
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Wilmington
| bgcolor=#FFB3B3 | New Castle
| bgcolor=#FFB3B3 | Računovodja
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 11
| bgcolor=#B3D9FF | Elbert N. Carvel
| bgcolor=#B3D9FF | 13. januar 1949
| bgcolor=#B3D9FF | 20. januar 1953
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Laurel
| bgcolor=#B3D9FF | Sussex
| bgcolor=#B3D9FF | Poslovnež
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 12
| bgcolor=#FFB3B3 | J. Caleb Boggs
| bgcolor=#FFB3B3 | 20. januar 1953
| bgcolor=#FFB3B3 | 30. december 1960
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Claymont
| bgcolor=#FFB3B3 | New Castle
| bgcolor=#FFB3B3 | Odvetnik
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 13
| bgcolor=#FFB3B3 | David P. Buckson
| bgcolor=#FFB3B3 | 30. december 1960
| bgcolor=#FFB3B3 | 17. januar 1961
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Camden
| bgcolor=#FFB3B3 | Kent
| bgcolor=#FFB3B3 | Odvetnik
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 14
| bgcolor=#B3D9FF | Elbert N. Carvel
| bgcolor=#B3D9FF | 17. januar 1961
| bgcolor=#B3D9FF | 19. januar 1965
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Laurel
| bgcolor=#B3D9FF | Sussex
| bgcolor=#B3D9FF | Poslovnež
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 15
| bgcolor=#B3D9FF | Charles L. Terry mlajši
| bgcolor=#B3D9FF | 19. januar 1965
| bgcolor=#B3D9FF | 21. januar 1969
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Dover
| bgcolor=#B3D9FF | Kent
| bgcolor=#B3D9FF | Odvetnik
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 16
| bgcolor=#FFB3B3 | Russell W. Peterson
| bgcolor=#FFB3B3 | 21. januar 1969
| bgcolor=#FFB3B3 | 16. januar 1973
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Wilmington
| bgcolor=#FFB3B3 | New Castle
| bgcolor=#FFB3B3 | Kemik
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 17
| bgcolor=#B3D9FF | Sherman W. Tribbitt
| bgcolor=#B3D9FF | 16. januar 1973
| bgcolor=#B3D9FF | 18. januar 1977
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Odessa
| bgcolor=#B3D9FF | New Castle
| bgcolor=#B3D9FF | Trgovec
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 18
| bgcolor=#FFB3B3 | Pierre S. du Pont, IV
| bgcolor=#FFB3B3 | 18. januar 1977
| bgcolor=#FFB3B3 | 15. januar 1985
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Rockland
| bgcolor=#FFB3B3 | New Castle
| bgcolor=#FFB3B3 | Odvetnik
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 19
| bgcolor=#FFB3B3 | Michael N. Castle
| bgcolor=#FFB3B3 | 15. januar 1985
| bgcolor=#FFB3B3 | 31. december 1992
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Wilmington
| bgcolor=#FFB3B3 | New Castle
| bgcolor=#FFB3B3 | Odvetnik
|-
| bgcolor=#FFB3B3 | 20
| bgcolor=#FFB3B3 | Dale E. Wolf
| bgcolor=#FFB3B3 | 31. december 1992
| bgcolor=#FFB3B3 | 19. januar 1993
| bgcolor=#FFB3B3 | Republikanec
| bgcolor=#FFB3B3 | Wilmington
| bgcolor=#FFB3B3 | New Castle
| bgcolor=#FFB3B3 | Direktor
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 21
| bgcolor=#B3D9FF | Thomas R. Carper
| bgcolor=#B3D9FF | 19. januar 1993
| bgcolor=#B3D9FF | 3. januar 2001
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Wilmington
| bgcolor=#B3D9FF | New Castle
| bgcolor=#B3D9FF | ?
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 22
| bgcolor=#B3D9FF | Ruth Ann Minner
| bgcolor=#B3D9FF | 3. januar 2001
| bgcolor=#B3D9FF | 20. januar  2009
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Milford
| bgcolor=#B3D9FF | Kent
| bgcolor=#B3D9FF | ?
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 23
| bgcolor=#B3D9FF | Jack Markell
| bgcolor=#B3D9FF | 20. januar 2009
| bgcolor=#B3D9FF | 17. januar  2017
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Milford
| bgcolor=#B3D9FF | New Castle
| bgcolor=#B3D9FF | ?
|-
| bgcolor=#B3D9FF | 23
| bgcolor=#B3D9FF | John C. Carney Jr.
| bgcolor=#B3D9FF | 17. januar 2017
| bgcolor=#B3D9FF | -
| bgcolor=#B3D9FF | Demokrat
| bgcolor=#B3D9FF | Wimington
| bgcolor=#B3D9FF | New Castle
| bgcolor=#B3D9FF | ?

Delaware